AN-22 peut désigner :
 AN-22, la deuxième bombe nucléaire française ;
 Antonov An-22, un avion soviétique.